|-
| 176101 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176102 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176103 Waynejohnson ||  || 30 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 176104 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176105 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176106 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176107 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176108 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176109 - ||  || 16 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 176110 - ||  || 16 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 176111 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176112 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176113 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176114 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176115 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176116 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176117 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176118 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176119 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176120 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176121 - ||  || 23 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176122 - ||  || 24 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176123 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176124 - ||  || 22 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176125 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176126 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176127 - ||  || 2 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176128 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176129 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176130 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176131 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176132 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176133 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176134 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176135 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176136 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176137 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176138 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176139 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176140 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176141 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176142 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176143 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176144 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176145 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176146 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176147 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176148 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176149 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176150 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176151 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176152 - ||  || 24 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176153 - ||  || 25 martie 2001 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 176154 - || 2001 GA || 1 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 176155 - ||  || 13 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176156 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176157 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176158 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176159 - ||  || 26 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 176160 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176161 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176162 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176163 - || 2001 JV || 12 mai 2001 || Eskridge || 
|-
| 176164 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176165 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176166 - ||  || 15 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176167 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176168 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176169 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176170 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176171 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176172 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176173 - ||  || 30 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176174 - ||  || 29 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176175 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176176 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176177 - ||  || 20 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176178 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176179 - ||  || 28 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176180 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176181 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176182 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176183 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176184 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176185 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176186 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176187 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176188 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176189 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176190 - ||  || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176191 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176192 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176193 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176194 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176195 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176196 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176197 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176198 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176199 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176200 - ||  || 6 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-